"Лівія, Лівія, Лівія" ( Lībiyā, Lībiyā, Lībiyā), також відомий як "Моя країно!" ( Ya Beladi) — національний гімн Лівії з 2011 року; раніше був гімном з 1951 по 1969 роки. Музику написав Мухаммед Абдель Вагаб у 1951, а слова — Аль-Башир Аль-Арабі.

Текст

Див. також 
 Аллах великий (пісня)

Національні символи Лівії
Лівія
Лівія
Музика Лівії